Spojení písmen C a G může mít různé významy:

CG 
 CG – kód ISO 3166-2 pro Kongo
 CS-CG (YU-CG) – bývalý kód ISO 3166-2 pro Černou Horu v rámci Srbska a Černé Hory
 Choriogonadotropin – glykoproteinový hormon ze skupiny gonadotropinů.

Cg 
 Cg (programovací jazyk)

.cg 
 .cg – internetová doména nejvyššího řádu pro Kongo